Игорь Дзагоев: Дзагоев, Игорь Игнатьевич (1945—1989) — советский футболист.
 Дзагоев, Игорь Шотаевич (род. 1974) — советский и российский боксёр.